Андре́й Оле́гович Каву́н (; род. 9 декабря , Львов, УССР, СССР) — российский и украинский кинорежиссёр, сценарист. Известен по ироническому боевику «Охота на пиранью» (2006) и исторической драме «Кандагар» (2010).

Биография 
Родился в семье актрисы и режиссёра. В детстве много читал, смотрел кино. Любимый фильм, потрясший мальчика, — «Пираты XX века».

После окончания школы служил два года матросом во флоте. После службы переехал в Москву, поступил во ВГИК.

В 1999 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская В. Хотиненко).

В 2001 году снял дипломный фильм «Сколько стоит эта рыбка…» и получил главный приз Международного кинофестиваля «Святая Анна».

Телевизионный сериал А. Кавуна «Курсанты», снятый в 2004 году по мотивам автобиографической повести Петра Тодоровского «Вспоминай — не вспоминай», впервые в истории российского телевидения номинирован на премию Emmy International.

В 2014 году на фоне обострения межгосударственных отношений между Украиной и Россией Андрей Кавун принял решения вернуться на Украину после 25 лет проживания в России. В интервью украинским СМИ он пожаловался на невостребованность себя как режиссёра на Украине, но выразил надежду, что в будущем ситуация, возможно, изменится.

На вопрос корреспондента «Как изменилась ваша жизнь за время пребывания в Украине?» Кавун ответил:

После переезда в Украину я очень хотел опять перейти на украинский язык. Я знаю язык, ведь вырос во Львове, просто за 25 лет жизни в России всё же его подзабыл. Но даже за год жизни во Львове я не нашёл достаточной украиноязычной среды, чтобы это сделать. Я целиком поддерживаю то, что телевидение вынуждают увеличивать количество украиноязычного контента. Русский язык, а точнее — то, как его использует Россия в этой войне, — это оружие борьбы и пропаганды. Поэтому считаю, нам нужно идти по пути Израиля, который при создании своего государства в первые годы в буквальном смысле насаждал иврит, чтобы он действительно стал массовым явлением и единственным государственным языком.

Живёт в Киеве. Женат, имеет двух сыновей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа